Sciences (en mathématiques et en physique)
 en logique : condition suffisante, condition nécessaire, condition nécessaire et suffisante
 en analyse (mathématiques) : condition initiale et conditions aux limites pour les équations aux dérivées partielles
 en optimisation sous contraintes : conditions de Kuhn-Tucker
 en analyse numérique : condition d'un problème ou de la matrice d'un système d'équations linéaires
 en physique : condition de diffraction pour un cristal, ou condition de Laue 
 en thermodynamique : conditions normales de température et de pression

 Droit :
 Condition (modalité de l'obligation) : condition résolutoire ou condition suspensive
 Condition de forme et de fond
 Conditions de travail

 Sociologie :
 Condition féminine et condition masculine

 Histoire :
 Conditions d'admission à la IIIe Internationale
 Condition humaine